Cocktail steht für:
 Cocktail, ein (meistens alkoholisches) Mischgetränk
 Cocktail (Gericht), ein Salat aus Meeresfrüchten, Fisch, Geflügel o. ä.
 Cocktail (Film), ein US-amerikanischer Film von Roger Donaldson
 Cocktail (2012), ein indischer Film mit Saif Ali Khan und Deepika Padukone in den Hauptrollen

Cocktail bezeichnet als Determinativkompositum eine Mischung ähnlicher Substanzen und steht für:
 Drogencocktail
 Medikamentencocktail
 Molotowcocktail

Siehe auch: